Змагання пройшли 29 серпня.

Медалісти

Результати

Татамі A
Бої першого раунду

{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=2 раунд
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінали

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team01= Victor Penalber
| RD1-score01=100
| RD1-team02= Josateki Naulu
| RD1-score02=000

| RD1-team03=

Татамі B
Бої першого раунду

Татамі C
Бої першого раунду

Татамі D
Бої першого раунду

Фінали

Бої за 3 місце

Посилання 
Draw